

Patronyme
 Corey Pavin, (1959- ), golfeur américain.
 Denis Sanguin de Saint-Pavin, (1595-1670), poète libertin français.
 Henri Pavin de Lafarge, (1889-1965), homme politique français.

Toponymie
 Le lac Pavin est un lac français d'origine volcanique situé dans les monts Dore dans le Massif central.
 La Couze Pavin, appelée aussi Couze d'Issoire ou Couze de Besse, est une rivière du centre de la France.

Autres

 Le Pavin, fromage auvergnat tirant son nom du lac

Homonymie
Homonymie de patronyme